Cette présente le tableau des médailles des Championnats d'Europe d'athlétisme 2006 se déroulant du 7 au  à Göteborg, en Suède.

Tableau des médailles

Tableau des finalistes

note

Pays engagés sans finaliste 

Championnats d'Europe d'athlétisme 2006